Styggåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Styggåstjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Styggåstjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn